Marieberg (Kalix), een plaats in de Zweedse gemeente Kalix
Marieberg (Kramfors), een plaats in de Zweedse gemeente Kramfors
Marieberg (Örebro), een plaats in de Zweedse gemeente Örebro
Marieberg (district), een district in had stadsdeel Kungsholmen (Stockholm)